Травнева площа (Пласа-де-Майо) — центральна площа столиці Аргентини міста Буенос-Айреса.
 Пласа-де-Армас (Куско) — центральна площа міста Куско в Перу.
 Пласа-Майор (Мадрид) — одна із центральних площ Мадріду.
 Пласа-Майор (Пальма) — центральна площа у місті Пальма (Балеарські острови, Іспанія).
 Пласа-Сур — один з Галапагоських островів.
  — адміністративна одиниця другого порядку в Королівстві Румунія.

 Брауліо Родрігес Пласа (* 1944) — католицький архієпископ Вальядоліду і Толедо.
 Вікторіно де ла Пласа (1840—1919) — президент Аргентини (1914—1916).
 Гало Пласа (1906—1987) — президент Еквадору (1948—1952), генеральний секретар Організації Американських Держав (1968—1975).
 Мануель Пласа (1902—1969) — чилійський легкоатлет, перший в історії країни призер Олімпійських ігор.
 Пако Пласа (* 1973) — іспанський сценарист та режисер.
 Рубен Пласа (* 1980) — іспанський шосейний велогонщик.

 Леонідас Пласа Гутьєррес (1865—1932) — президент Еквадору у 1901—1905 та 1912—1916 роках.

 Пласа-Колонія — уругвайський футбольний клуб.

Див. також 
 Плаза